

Onomastica
 Boniface – variante del nome proprio di persona Bonifacio

Persone
 André Boniface – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Pascal Boniface – politologo e saggista francese

Pagine correlate
 Bonifacio